Hieronder een lijst van de stations van de metro van Sint-Petersburg met lijnnummer(s) en overstapmogelijkheden.

 
Sint-Petersburg